De finale van de League Cup van het seizoen 2016/17 werd op 26 februari 2017 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen. Manchester United won met 3–2 van Southampton.

Finale

Voorgeschiedenis 
Beide clubs hadden nog nooit tegenover elkaar gestaan in de finale van de League Cup. Manchester United had al acht keer de finale bereikt en had de beker al vier keer gewonnen. Southampton had de finale al eens bereikt in 1979. Het verloor toen met 3–2 van Nottingham Forest.

Wedstrijd

Zie ook
Football League Cup 2016/17
Engels voetbalkampioenschap 2016/17
FA Cup 2016/17
Manchester United FC in het seizoen 2016/17

2017
Southampton FC
Manchester United FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen